Brigitte Coppin (née en 1955), écrivaine française pour la jeunesse ;
Claudine Coppin (1944-2020), chanteuse française ;
Feuillen de Coppin (1800-1887), homme politique belge ;
Marguerite Coppin (1867-1931), féministe, poète, romancière, théosophe et traductrice belge ;
Ted Coppin (1915-1943), agent secret britannique ;
William Coppin (1805-1895) marin, constructeur naval et inventeur irlandais ;
 Louisa Coppin (1845-1849) fille du précédent et prétendue fantôme.

Voir aussi
 ;
.